Kupa – fiume della Slovenia e della Croazia
Kupa – fiume della Russia
Kupa – comune dell'Ungheria